Перекальский — фамилия; имеет женскую форму Перекальская.
 Перекальский, Александр Петрович (1924—2016) — заслуженный тренер СССР и РСФСР по фехтованию, судья международной категории.
 Перекальский, Степан Николаевич (1898—1943) — командир 322-й стрелковой дивизии, подполковник (посмертно присвоено звание полковника), Герой Советского Союза. См. также 
 Улица Перекальского — улица в Центральном округе города Курска.